Simon Fraser kan syfta på bland andra:

* Simon Fraser, 11:e lord Lovat (1667–1747)
 Simon Fraser av Lovat (1726–1782)
 Simon Fraser, 13:e lord Lovat (1828–1887)
 Simon Fraser, 14:e lord Lovat (1871–1933)
 Simon Fraser, 15:e lord Lovat (1911–1995)
 Simon Fraser, 16:e lord Lovat (född 1977)